Дніпровський металургійний комбінат
 Кван'янський металургійний комбінат
 Металургійний комбінат у Корнільяно
 Металургійний комбінат у Лінці
 Новолипецький металургійний комбінат

Див. також 
 Металургійний завод